FC Azzurri 90 Lausanne is een Zwitserse voetbalclub opgericht in 1962, de club heeft een achterban met voornamelijk Italiaanse roots.

Geschiedenis 
FC ISAR of ook FC Italiani Sportivi Associati à Renens werd opgericht in 1962 door Italiaanse Zwitsers. Tien jaar later in 1972 gaat de club een fusie aan met FC Juventus Lausanne en wordt FC Sporting 62. De club speelde altijd in de lagere reeksen en gaat in 1990 opnieuw een fusie aan ditmaal met FC San Marco en gaat verder onder de naam FC Azzurri 90 Lausanne waaronder ze nog altijd spelen en gebaseerd is op de bijnaam van Italiaanse team.

Resultaten 

Lausanne
Sport in Lausanne